Mouzens kan syfta på:
 Mouzens, Dordogne
 Mouzens, Tarn